Hofreith heißen folgende geographische Objekte:

 Hofreith (Frammersbach), Ortsteil des Marktes Frammersbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hofreith (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Hofreith (Gemeinde Hirschbach), Ortschaft von Hirschbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Hofreith (Gemeinde Weibern), Ortschaft von Weibern, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Hofreite – zur Namenkunde
  Hofreuth